Genna – era del Giappone
 Genna – torrente italiano
 Genna – soprannome di una famiglia mafiosa italoamericana

Persone
 Antonio Genna – blogger italiano 
 Cristoforo Genna – magistrato e politico italiano
 Giuseppe Genna – scrittore italiano
 Irene Genna – attrice greco-italiana